Crângurile se poate referi la:

 Crângurile, sat în partea de sud a județului Prahova
 Crângurile, comună în județul Dâmbovița
 Crângurile de Jos, Dâmbovița, sat în comuna Crângurile, județul Dâmbovița, Muntenia, România
 Crângurile de Sus, Dâmbovița, sat în comuna Crângurile, județul Dâmbovița, Muntenia, România

Vezi și 
 Crâng (dezambiguizare)
 Crângu (dezambiguizare)
 Crângași (dezambiguizare)

Toponime românești